Margaret Mitchell (ook wel Peggy Mitchel), een Amerikaans schrijfster
 Peggy Mitchell (EastEnders), een personage uit de Britse soap EastEnders
 Peggy Mitchell (album), een album van de zanger Skittles
 Peggy Michell, een Brits tennisspeelster, geboren in 1905
 Peggy Michel, een Amerikaans tennisspeelster, geboren in 1949